Карасо:

 Карасо — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Карасо — департамент в Никарагуа.
 Карасо, Эрнан (род. 1955) — коста-риканский биатлонист.
 Карасо Одио, Родриго (1926—2009) — коста-риканский политик, президент в 1978—1982.